C38 può riferirsi a:

Astronomia 
C38, designazione del catalogo Caldwell di NGC 4565, una galassia visibile nella costellazione della Chioma di Berenice

Codici 
C38, codice ECO di alcune linee della variante classica del gambetto di re, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
C-38, variante del Douglas DC-2, un aereo di linea della Douglas Aircraft Company

Altro 
HMS C38, sommergibile della classe C della Royal Navy